ERH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Errachidia / Er Rachidia (Marocco)